Моно (также амоно) — один из адамава-убангийских языков ветви банда, на котором говорят 65 тыс. человек (1985), язык народа моно. Распространён на северо-западе ДРК.

Диалекты 
Моно имеет пять диалектов: Били, Бубанда, Мпака, Галаба и Кага.

Фонология 
Список согласных моно: m, k, j, p, w, n, s, t, b, l, h, g, d, ɲ, f, t̠ʃ, ʔ, ʃ, r, z, d̠ʒ, v, gb, kp, ʒ, ɓ, mb, ŋg, nd, ɗ, n̠d̠ʒ, ŋmɡb, ⱱ.
Список гласных моно: i, a, u, o, e, ɔ.
Список тонов моно: высокий, низкий, средний.

Примечания

Литература 
 Kamanda-Kola, Roger. 2003. Phonologie et morpho-syntaxe du mono: Langue oubanguienne du Congo R.D. (LINCOM Studies in African Linguistics 60). Munich: LINCOM EUROPA.
 Olson, Kenneth S. 2004. 'Mono'. Journal of the International Phonetic Association 34(2). 233–238.
 Olson, Kenneth S. 2005. The phonology of Mono (SIL International and the University of Texas at Arlington Publications in Linguistics 140). Dallas: SIL & UTA.
 Olson, Kenneth S. & Brian E. Schrag. 2000. 'An overview of Mono phonology'. In H. Ekkehard Wolff & Orin Gensler (eds.), Proceedings from the 2nd World Congress of African Linguistics, Leipzig 1997, 393–409. Cologne: Rüdiger Köppe.

Ссылки 
 SIL article on new phonetic symbol for labiodental flap

Языки Африки